Серинья́к-сюр-Гаро́нн, Серіньяк-сюр-Ґаронн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Бордо, 11 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 466 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1147,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сериньяк-сюр-Гаронн на сайті французького Національного інституту географії
 Сериньяк-сюр-Гаронн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сериньяк-сюр-Гаронн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сериньяк-сюр-Гаронн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сериньяк-сюр-Гаронн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна